książę Jeremi Wiśniowiecki – polski magnat żyjący w XVII w.
 Kniaź Jarema – książka Jana Widackiego
 Kniazia Jaremy nawrócenie – piosenka Jacka Kaczmarskiego